TREC steht als Abkürzung für:
 Techniques de randonnée équestre de compétition, eine Disziplin im Reitsport
 Text REtrieval Conference, eine Konferenzreihe zum Thema Information Retrieval
 Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation, siehe Desertec#TREC

Abkürzung